Шотландская Премьер Дивизион 1996/1997 () — 100-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 10 августа 1996 года и закончился 10 мая 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на soccerbot.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1996/1997
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1996 году
Спорт в Шотландии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997